Капсис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Капсис, Антимос (род. 1950) — греческий футболист, игравший на позиции либеро.
 Капсис, Михалис (род. 1973) — греческий футболист.